A természetes ródium (Rh) egyetlen stabil izotópból, 103Rh-ból áll. Legstabilabb radioizotópjai a 101Rh (felezési ideje 3,3 év), a 102Rh (207 nap), a 102mRh (2,9 év) és a 99Rh (16,1 nap). Harminc további radioizotópját jellemezték, ezek atomtömege 88,949 u (89Rh) és 121,943 u (122Rh) közé esik. Legtöbbjük felezési ideje – a 100Rh (20,8 óra) és a 105Rh (35,36 óra) kivételével – egy óránál is kevesebb. Számos magizomer létezik, a legstabilabb a 102mRh (0,141 MeV) körülbelül 207 napos felezési idővel és a 101mRh (0,157 MeV), melynek felezési ideje 4,34 nap.

Az egyetlen stabil (103Rh) izotópnál könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire ruténium, az utóbbiaknál főként palládium.

Standard atomtömeg: 102,90550(2) u.

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Ródium